

História 
Hermias (; , Hermeias) é o nome de: 

Hérmias (apologista) — apologista cristão
Hérmias de Alexandria — filósofo neoplatônico

Mitologia
Hermes — mesmo que Mercúrio, deus da medicina
Hermes Trismegisto — nome dado pelos neoplatônicos, místicos e alquimistas ao deus egípcio Tote (ou Djeuti), identificado com o deus grego Hermes

Ficção
Hérmia — personagem da peça de Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão

Astronomia
685 Hermia — asteroide 685  do tipo S

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história